Базеличе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.

Население составляет 2841 человек, плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 47 км². Почтовый индекс — 82020. Телефонный код — 0824.

Покровителем коммуны почитается святой Леонард Ноблакский, празднование 6 ноября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта